Апо́досис ( - возвращение, отдача):
 Аподосис в логике — следствие, в противоположность протасису как причине.
 Аподосис (лингвистика) — часть сложноподчинённого предложения, соответствующая выводу, которой противостоит протасис как причина.
 Аподосис в риторике паре «протасис-аподосис» в воспроизводимом тексте соответствуют восходящая и нисходящая часть периода:
Длина периода не превосходит объёма дыхания; мелодия голоса членит период на восходящую часть (протасис) и нисходящую (аподосис)
 Аподосис (литургика) — то же, что отдание церковного праздника.

Примечания